Das zweite Event der Strachan Challenge 1992/93 war ein Snooker-Turnier der Saison 1992/93, das vom 3. bis 12. Januar 1993 ausgetragen wurde. Es war Teil einer Serie von drei Minor-Ranking-Turnieren, die erstmals in dieser Saison ausgetragen wurde. Bei den Turnieren gab es Punkte für die Weltrangliste, aber nur knapp ein Zehntel dessen, was bei den etablierten Turnieren vergeben wurde.

Das erste Event hatte Joe Swail gewonnen, der immerhin wieder bis ins Viertelfinale kam. Im Finale trafen Troy Shaw und Nigel Bond aufeinander. Shaw war als Nummer 121 der Rangliste krasser Außenseiter, das Achtelfinale bei der Benson & Hedges Championship früher in der Saison war bis dahin sein bestes Ergebnis gewesen. Bond war dagegen Weltranglistenneunter und damit der bestplatzierte Spieler im Turnier. Beim Grand Prix 1990 hatte er auch schon einmal im Finale gestanden. Trotzdem gewann Troy Shaw deutlich mit 9:4. Es war sein einziger Sieg und sein einziges Finale in seiner Karriere.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Preisgeld und Punkte für die Weltrangliste waren bei allen drei Events der Challenge gleich. Bei den vollwertigen Ranglistenturnieren lag das Preisgeld um 150.000 £ und die Punktzahl für den Sieger bei 3600.

Hauptturnier 
Zwar hatten sich ähnlich viele Spieler angemeldet wie beim ersten Turnier, es gab aber 45 Absagen. Somit spielten 303 Teilnehmer 6 Qualifikationsrunden, bis die 32 Teilnehmer des Hauptturniers feststanden. Die besten Spieler kamen in der Runde der Letzten 128 dazu, von den Top 8 der Welt war aber keiner vertreten. Der Spielmodus war bei allen drei Turnieren derselbe: Best of 9 bis zum Viertelfinale, Best of 11 im Halbfinale und das Endspiel Best of 17.

Century-Breaks 
38 Spieler erzielten im Turnier 49 Breaks von mindestens 100 Punkten. Stuart Reardon und Antony Bolsover schafften beide 141 Punkte am Stück und damit die höchsten Century-Breaks im Turnier. Brian Morgan schaffte vier dreistellige Breaks, mehr als alle anderen Teilnehmer.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

1993
Snookerveranstaltung 1993